Дэ́вид Гилл ():
 Гилл, Дэвид Алан (род. 1957) — британский футбольный администратор.
 Гилл, Дэвид (1843—1914) — шотландский астроном.